Frösvidal kan avse: 

Frösvidal (äpple) – en äpplesort
Frösvidal, Närke – en herrgård i Närke